Несь — топоним в России:
 Несь — озеро в Ненецком автономном округе;
 Несь — река в Ненецком автономном округе;
 Несь — село в Ненецком автономном округе;